Ane Mintegi del Olmo era la campionessa in carica, ma non era più eleggibile per superamento limite d’età

Liv Hovde ha conquistato il titolo, battendo in finale Luca Udvardy con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Liv Hovde (campionessa)
  Céline Naef (terzo turno)
  Nikola Bartůňková (quarti di finale)
  Nikola Daubnerová (secondo turno)
  Victoria Mboko (semifinale)
  Taylah Preston (secondo turno)
  Luca Udvardy (finale)
  Qavia Lopez (secondo turno, ritirata)

  Luciana Moyano (primo turno)
  Annabelle Xu (terzo turno)
  Johanne Svendsen (secondo turno)
  Tereza Valentová (primo turno)
  Kayla Cross (terzo turno)
  Lucija Ćirić Bagarić (primo turno)
  Lucía Peyre (secondo turno)
  Linda Klimovičová (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022